Mechisteo – personaggio della mitologia greca, figlio di Talao e di Lisimache, secondo alcune versioni uno dei Sette contro Tebe
 Mecisteo – personaggio della mitologia greca, figlio di Echio. Si distingue per il soccorso che porta ai compagni
 Mecisteo – personaggio della mitologia greca, padre dei due condottieri Alizoni Epistrofo ed Odio
 Mecisteo – personaggio della mitologia greca, guerriero acheo ucciso da Polidamante durante l'avanzata troiana